XFW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Amburgo-Finkenwerder (Germania)